Otto Hofmann – pittore tedesco
Otto Hofmann – militare tedesco, funzionario delle SS